Лебяжья — прилагательное от слова Лебедь, синоним слова лебединая:

 Лебяжья — река в Ленинградской области.
 Лебяжья — название реки Печа (бассейн Имандры) в Мурманской области в среднем течении.
 Лебяжья — река на Кольском полуострове, приток Поноя.
 Лебяжья — река, левый приток Северского Донца
 Лебяжья — река в Кемеровской области, левый приток Томи
 Лебяжья (приток Паны) — река, бассейн Белого моря
 Лебяжья (приток Подрезчихи) — река, бассейн Вятки
 Лебяжья (приток Голой)— река, бассейн Оби
 Лебяжья (приток Турухана) — река, бассейн Енисея
 Лебяжья (приток Яблони) — река, бассейн Анадыря
 Лебяжья (приток Кроноцкой) — река на Камчатке, бассейн Тихого океана
 Лебяжья (приток Большой Аянки) — река в Корякском нагорье, бассейн Пенжины
 Лебяжья (приток Найбы) — река на Сахалине
 Лебяжья (река, бассейн Амура)

Разное 
 Лебяжья канавка
 Лебяжья бухта
 Лебяжья губа

См. также 
 Лебяжий
 Лебяжье
 Лебеди (значения)
 Лебедь (значения)